RhB ABe 8/12, driedelig treinstel van de Rhätische Bahn 
RhB ABe 4/16, vierdelig treinstel van de Rhätische Bahn